Collico puede referirse a:
 Cerro Collico, ubicado en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía;
 Estero Collico, ubicado en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos;
 Collico, localidad chilena de la comuna de Toltén, provincia de Cautín;
 Collico, localidad chilena de la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.